Adolf Erik Nordenskjöld – esploratore svedese
 Bertil Nordenskjöld – calciatore svedese
 Otto Nordenskjöld – geologo, geografo ed esploratore svedese
 Otto Henrik Nordenskjöld – ammiraglio svedese